British Bulldog steht für

 Englische Bulldogge, eine britische Hunderasse
 Der schwarze Mann#British_Bulldog, eine Variante des traditionellen Turnspiels aus der Mitte des 20. Jahrhunderts
 Winston Churchill, eine Antonomasie (andere Nennung) des britischen Premierministers
 Davey Boy Smith, Pseudonym des ehemaligen Wrestlers